

Sigle 
 Registrazione Video Magnetica
 Rostral ventromedial medulla – midollo rostrale ventromediale
Reichsverkehrsministerium, il Ministero dei trasporti del Reich durante il periodo tra le due guerre mondiali.
Reverse Vending Machine – Apparecchiature automatiche che ricevono oggetti (tipicamente bottiglie plastica usate, pec, lattine  alluminio) e restituiscono un coupon

Codici 
 RVM – codice vettore ICAO di River Ministries Air Charter Services

Religione 
 R.V.M. – Religiose della Beata Vergine Maria